Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1924. Zlato medaljo je osvojil Jacob Tullin Thams, srebrno Narve Bonna, bronasto pa Anders Haugen. Slednji je dobil medaljo šele leta 1974, ko je bila odkrita napaka v seštevku točk.

Rezultati

Viri in opombe

1924
Športi Zimskih olimpijskih iger 1924